Сужде́ние — мысль, в которой утверждается наличие или отсутствие каких-либо .

Виды суждений и отношения между ними изучаются в философской логике. В математической логике суждениям соответствуют высказывания.

Простые и сложные 
Простые суждения — суждения, составными частями которых являются понятия. Простое суждение можно разложить только на понятия. Простое суждение - это суждение, которое содержит в себе не более двух понятий. 

Сложные суждения — суждения, составными частями которых являются простые суждения или их сочетания. Сложное суждение может рассматриваться как образование из нескольких исходных суждений, соединенных в рамках данного сложного суждения логическими союзами (связками). От того, при помощи какого союза связываются простые суждения, зависит логическая особенность сложного суждения.

Состав простого суждения 
Простое (атрибутивное) суждение — это суждение о наличии или отсутствии у предметов каких-либо свойств (атрибутов). В простом (атрибутивном) суждении могут быть выделены следующие термины суждения — субъект, предикат, связка, квантор:
 Субъект суждения — это мысль о каком-то предмете, понятие о предмете суждения (логическое подлежащее).
 Предикат суждения — мысль об известной части содержания предмета, которое рассматривается в суждении (логическое сказуемое).
 Логическая связка — мысль об отношении между предметом и выделенной частью его содержания (иногда только подразумевается).
 Квантор — указывает, относится ли суждение ко всему объёму понятия, выражающего субъект, или только к его части: «некоторые», «все» и т. п.
Пример: «Все кости являются органами живого организма».Субъект — «кость»;Предикат — «органы живого организма»;Логическая связка — «являютcя»;Квантор — «все». Состав сложного суждения 
Сложные суждения состоят из ряда простых («Человек не стремится к тому, во что не верит, и любой энтузиазм, не подкрепляясь реальными достижениями, постепенно угасает»), каждое из которых в математической логике обозначается латинскими буквами (A, B, C, D… a, b, c, d…). В зависимости от способа образования различают конъюнктивные, дизъюнктивные, импликационные, эквивалентные и отрицательные суждения.

Дизъюнктивные (также разделительные) суждения образуются с помощью разделительных (дизъюнктивных) логических связок (аналогичных союзу «или»). Подобно простым разделительным суждениям, они бывают:
 нестрогими (нестрогая дизъюнкция), члены которой допускают совместное сосуществование («то ли…, то ли…»). Записывается как ;
 строгими (строгая дизъюнкция), члены которой исключают друг друга (либо одно, либо другое). Записывается как .

Импликационные суждения образуются с помощью импликации, (эквивалентно союзу «если …, то»). Записывается как  или . В естественном языке союз «если …, то» иногда является синонимом союза «а» («Погода изменилась и, если вчера было пасмурно, то сегодня ни одной тучи») и, в таком случае, означает конъюнкцию.

Конъюнктивные суждения образуются с помощью логических связок сочетания или конъюнкции (эквивалентно запятой или союзам «и», «а», «но», «да», «хотя», «который», «зато» и другим). Записывается как .

Эквивалентные суждения указывают на тождественность частей суждения друг другу (проводят между ними знак равенства). Помимо определений, поясняющих какой-либо термин, могут быть представлены суждениями, соединенными союзами «тогда и только тогда», «необходимо и достаточно» (например: «Чтобы число делилось на 3, необходимо и достаточно, чтобы сумма цифр, его составляющих, делилась на 3»). Записывается как  (у разных математиков по-разному, хотя математический знак тождества всё-таки ).

Отрицательные суждения строятся с помощью связок отрицания «не». Записываются либо как a ~ b, либо как a b (при внутреннем отрицании типа «машина не роскошь»), а также с помощью черты над всем суждением при внешнем отрицании (опровержении): «не верно, что …» (a b).

 Классификация простых суждений 

 По качеству 
 Утвердительные — S есть P. Пример: «Люди пристрастны к самим себе».
 Отрицательные — S не есть P. Пример: «Люди не поддаются лести».

 По объёму 
 Общие — суждения, которые справедливы относительно всего объёма понятия (Все S суть P). Пример: «Все растения живут».
 Частные — суждения, которые справедливы относительно части объёма понятия (Некоторые S суть P). Пример: «Некоторые растения — хвойные».
Единичные — разновидность общих суждений, в которых предикат относится ко всему объему субъекта. Пример: «Гутенберг — изобретатель книгопечатания».

 По отношению 
 Категорические — суждения, в которых сказуемое утверждается относительно субъекта без ограничений во времени, в пространстве или обстоятельствах; безусловное суждение (S есть P). Пример: «Все люди смертны».
 Условные — суждения, в которых сказуемое ограничивает отношение каким-либо условием (Если А есть В, то С есть D). Пример: «Если дождь пойдет, то почва будет мокрая». Для условных сужденийОснование — это (предыдущее) суждение, которое содержит условие.
 Следствие — это (последующее) суждение, которое описывает ситуацию, образующуюся при выполнении условия.

 По отношению между подлежащим и сказуемым 

Субъект и предикат суждения могут быть распределены (индекс «+») или не распределены (индекс «-»).
 Распределено — когда в суждении подлежащее (S) или сказуемое (P) берется в полном объёме.
 Не распределено — когда в суждении подлежащее (S) или сказуемое (P) берется не в полном объёме.

Суждения А (обще-утвердительные суждения)
Распределяет своё подлежащее (S), но не распределяет своё сказуемое (P)

Объём подлежащего (S) меньше объёма сказуемого (Р)
 Прим.: «Все рыбы суть позвоночные».

Объёмы подлежащего и сказуемого совпадают
 Прим.: «Все квадраты суть параллелограммы с равными сторонами и равными углами».

Суждения Е (обще-отрицательные суждения)
Распределяет как подлежащее (S), так и сказуемое (P)

В этом суждении мы отрицаем всякое совпадение между подлежащим и сказуемым
 Прим.: «Ни одно насекомое не есть позвоночное».

Суждения I (частно-утвердительные суждения)
Ни подлежащие (S), ни сказуемые (P) не распределены

Часть класса подлежащего входит в класс сказуемого.
 Прим.: «Некоторые книги полезны».

 Прим.: «Некоторые животные суть позвоночные».

Суждения О (частно-отрицательные суждения)
Распределяет своё сказуемое (Р), но не распределяет своё подлежащее (S)
В этих суждениях мы обращаем внимание на то, что есть несовпадающего между ними (заштрихованная область)

 Прим.: «Некоторые животные не суть позвоночные (S)».

 Прим.: «Некоторые змеи не имеют ядовитых зубов (S)».

таблица распределения подлежащего и сказуемого

Общая классификация:
 общеутвердительные (A) — одновременно общие и утвердительные («Все S+ суть P-»); частноутвердительное (I) — частное и утвердительное («Некоторые S- суть P-») Прим: «Некоторые люди имеют чёрный цвет кожи»;
 общеотрицательное (E) — общее и отрицательные («Ни один S+ не суть P+») Прим: «Ни один человек не всеведущ»;
 частноотрицательное (O) — частное и отрицательное («Некоторые S- не суть P+») Прим: «Некоторые люди не имеют чёрного цвета кожи».

 Другие 
 Разделительные
 S есть или А, или В, или С
 или А, или В, или С есть P — когда в суждении остается место неопределенности

 Условно-разделительные суждения
 если А есть В, то С есть D или Е есть F
 если есть А, то есть B, или C, или Dпример: «желающий получить высшее образование должен учиться или в университете, или в институте, или в академии»

 Суждения тождества — понятия субъекта и предиката имеют один и тот же объём; пример: «всякий равносторонний треугольник есть равноугольный треугольник».
 Суждения подчинения — понятие с менее широким объёмом подчиняется понятию с более широким объёмом; пример: «собака есть домашнее животное».
 Суждения отношения — именно пространства, времени, отношения; пример: «дом находится на улице».

 Экзистенциальные суждения или суждения существования — суждения, которые приписывают только лишь существование.
 Аналитические суждения — суждения, в которых мы относительно субъекта высказываем нечто такое, что в нём уже содержится.
 Синтетические суждения — суждения, расширяющие познание: в них не раскрывается содержание подлежащего, а присоединяется нечто новое.

 Модальность суждений Модальные понятия, или модальности — понятия, выражающие контекстную рамку суждения: время суждения, место суждения, знание о суждении, отношение говорящего к суждению.

В зависимости от модальности выделяются следующие основные виды суждений:
 Суждения возможности — «S, вероятно, есть Р» (возможность). Пример: «Возможно падение метеорита на Землю».
  Ассерторические — «S есть P» (действительность). Пример: «Киев стоит на Днепре».
 Аподиктические — «S необходимо должно быть P» (необходимость''). Пример: «Две прямые линии не могут замыкать пространства».

См. также 

 Мнение
 Логическое высказывание
 Силлогизм
 Умозаключение
 Логический вывод
 Предикат
 Сказуемое

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Семантика
Мышление
Логика
Философская логика